Rodolfo González Cruz (Provincia de Camagüey; 28 de julio de 1937) es un pastor evangélico carismático, misionero y escritor cubano-peruano, también conocido por sus empresas comerciales y su apoyo a causas políticas. Fue el fundador del Movimiento Misionero Mundial en el Perú.

Anticomunista y defensor del matrimonio cristiano, alcanzó prominencia en su país natal dentro de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba, organización de la que asumió la presidencia hasta mediados de los años sesenta. En 1981 llegó al Perú y fundó la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, basada en enseñanzas conservadoras y orientadas a la familia a partir de nuevas interpretaciones de la Biblia. En el país andino fue reconocido por diversas autoridades peruanas, aunque también fue criticado por la abundancia económica por medio de los diezmos y ofrendas, así como por su relación con la política, entre ellas Keiko Fujimori. Los trabajos que promovió incluyeron, una cadena internacional de medios de comunicación, Bethel Televisión y una cadena radial conocida como Bethel Radio del cual fue presidente y promotor de estas dos cadenas denominada en una sola, Bethel Comunicaciones, lo que le permitió emprender un teleevangelismo prominente enfocado en el arrepentimiento del creyente. Además, instaló establecimientos comerciales para la venta de libros con fundamentos cristianos designada como Inversiones Altamira. Fundó colegios, instituciones y comunidades educativas llamadas Internacional Elim, lineadas a bases teológicas, ubicadas en diferentes sedes urbanas y regionales del territorio peruano globalmente denominadas como Asociación Educativa Elim.

González fue un líder clave del avivamiento dentro de la organización cristiana que instituyó en el Perú; la mayoría de convertidos provienen de los sectores populares de la región andina, así como en parte son excriminales reclusos que ingresaron en busca de la reinserción.

Primeros años 

Rodolfo González Cruz nació el 28 de julio de 1937,​ en la zona agrícola de la provincia de Camagüey, Cuba, siendo el segundo de los cuatro hijos del matrimonio formado por Manuel González y Juana Cruz. 

Durante su infancia, Rodolfo González creció en un hogar de condiciones medias.​ Durante su niñez estudió la primaria en su ciudad natal a la par de sus estudios era enseñado bajo las creencias de la Iglesia católica; sin embargo, no leía las Sagradas Escrituras afectando su vida espiritual. A la edad de 12 años junto a su familia se mudan a la ciudad de Camagüey en donde estudió y terminó sus estudios secundarios. Tras graduarse y salir de la escuela decidió estudiar ingeniería y se dedicó también al mundo de los negocios.

En 1951 durante una serie de campañas en su pueblo natal por el avivamiento guiadas por Tommy Lee Osborn, un predicador evangélico norteamericano, González se convirtió: él mismo confesó años más tarde que tuvo apariciones religiosas que motivaron comprometerse como predicador.​ Tras su conversión desde el catolicismo se instauró como miembro de un grupo de jóvenes de una iglesia evangélica local, lugar donde tres meses después recibiría el bautismo en el Espíritu Santo en un ómnibus camino hacia una confraternidad.

Ministerio

Comienzos y campañas 
Inicialmente sirvió brevemente como obrero en Cuba; sin embargo, cuando estaba allí, recibió el llamado divino indicándole su comienzo como pastor. Su intención inicial era seguir el evangelio como obrero realizando labores de evangelización. Tras cinco años de servicio en 1956, González llegó a asistir a una confraternidad en Santiago de Cuba uniéndose al líder religioso, Luis M. Ortiz, nombrándolo pastor en Camagüey y posteriormente en Placetas donde planeaba construir un templo que no se concretaría por una prohibición del gobierno. González junto a un grupo de pastores y miembros de las Asambleas de Dios. Desarrollaba sus labores desde Santiago de Cuba en la parte oriental del país, su teología en esta iglesia era sumamente conservadora dentro de un pentecostalismo tradicional. Después del Triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959, dos años después y con la salida de Ortiz y otros líderes, la iglesia tomó un curso de mayor apertura teológica y de tendencias ecuménicas. Junto a Ortiz fue a su país natal y volvió para fundar obra nueva en Santiago de Cuba junto a ellos se unieron José Rivera Montalvo y Milton Donato que tenía una congregación independiente en Bayamo. Al año siguiente realizaron una convención para inaugurar la denominación que lleva ese nombre. 

Empezó a crecer de manera autónoma, sin ninguna vinculación con misiones en el extranjero. En esta denominación consolidó su trabajo, predicando la necesidad de una vida sin vicios, austera y al mismo tiempo separada de los asuntos sociales y políticos, por lo cual le negaba a sus pastores la posibilidad de emplearse en labores seculares. González también recibió apoyo de Avelino González, un predicador radial, quien en compañía de su esposa, Ofelia Zorrilla, organizaron un templo en el barrio Chino de La Habana. Junto a quien fuera más tarde presidente de la denominación, el pastor Francisco Martínez Luis, que había sido capellán del Ejército Rebelde, realizaron una prédica para concientizar a sus fieles en relación con un acercamiento hacia la Revolución, incorporándose a las tareas de la misma, a sus organizaciones de masas, a trabajos voluntarios y promoviendo la unidad con otras iglesias a través del movimiento ecuménico durante los años 1960. Más tarde se unió al Consejo de Iglesias de Cuba (antiguo Consejo Ecuménico) y estableció vínculos fraternales con los Discípulos de Cristo de Estados Unidos, sin afectar su teología pentecostal. Por mucho tiempo su principal líder fue el pastor y maestro Avelino González. Su fundador salió de Cuba y la iglesia se reorganizó bajo el liderazgo cubano.

A la par de su estadía como pastor en Cuba, desde 1957 conduciría el programa radial “Avivamiento Pentecostal”, medio que le permitió evangelizar durante seis años. En 1963 se fundaría el Movimiento Misionero Mundial en Trujillo Alto, un el barrio de San Juan, por el pastor evangélico Luis Magín Ortiz Marrero. Su motivo para la creación surgió, acorde al movimiento, en "no acondicionar con otras ideologías de su país" cuando estuvo preso en Cuba. Dos años después, asumiría la presidencia nacional de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba.

En 1967 es tomado prisionero por el gobierno socialista de Cuba por el motivo de su evangelización tras varias advertencias a su persona; sin embargo, continuaría su labor evangelística dentro de la prisión por tres años. Al salir de prisión con la condición de no predicar el líder religioso ignoraría esa norma y volvería a la obra misionera de manera secreta durante diez años, cuando el gobierno permitió evangelizar en territorio cubano, González reinició sus labores pastorales comúnmente.

Llegada a Perú y cargo principal como líder religioso 
Rodolfo Gonzáles Cruz llegaría a territorio peruano el 25 de marzo de 1981. Comenzó a realizar cultos de oración en el distrito de San Juan de Miraflores. Con la intención de visitar el ministerio en Villa María del Triunfo, en enero de 1983 llegaría al Perú su compañero Luis M. Ortiz, en ese entonces presidente del Movimiento Misionero Mundial, en su reunión contaría lo que sentía realizar para el todopoderoso y en la noche del 27 de enero declaró públicamente que iba a buscar un cine para convertirlo en Casa de Dios. Algunos días después visitó la oficina del Ing. José Poblete Vidal, propietario del ex cine 28 de Julio, con el objetivo de conversar respecto a aquel local. En la entrevista que mantuvieron, el ingeniero le manifestó que dicho local no estaba en alquiler sino que lo vendía por un monto de 120 mil dólares americanos tras esa decisión González le contó todo lo que sentía hacer a favor de la evangelización y el deseo de trabajar ayudando a la juventud y a los matrimonios, Poblete sería conmovido y le prestaría el local por tiempo indefinido.

EL 27 de abril de 1983, se daría el primer servicio donde hubo una masiva concurrencia en ella los pastores tuvieron palabras de saludo y gratitud a Dios por concederle el cine-teatro convertido en templo. Al año siguiente asumió al cargo junto a su familia adquiriendo el reciente templo 28 de Julio, en el distrito de La Victoria. 

En el año de 1987, González sería entrevistado en el Congreso Internacional de Panamá señalando su proyecto para la obtención de las Sagradas Escrituras mediante los medios de comunicación, al año siguiente su estándar lo llevó a alquilar un local para el espacio televisivo en varias ciudades del Perú hasta inicios de los años 1990. En julio de 1995, fallece su esposa Yolanda Porro. En septiembre del mismo año es nombrado Oficial Internacional del Movimiento Misionero Mundial, tomando el cargo de tesorero. En noviembre de 1998 tras una llamada telefónica del pastor de la iglesia de Arequipa, quien había hecho contacto con una persona que tenía una licencia para operar un canal de televisión en Lima que le permitió la apertura a su cadena de televisión abierta, Bethel Televisión, aunque esa licencia estuvo a punto de perder la autorización que otorgó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero después se le concedió para este nuevo canal, y empezó a transmitir a fines de ese año, a través de un espacio en el canal Global Televisión. A parte instalaría su cadena radial, Bethel Radio que emite por señal abierta por 174 repetidoras de radioemisoras a nivel nacional. Además que la señal televisiva se emite vía satélite a más de 60 países por 43 estaciones de televisión. Este proyecto tuvo el respaldo del entonces presidente de la República del Perú, Alan García Pérez que a inicios de 2008 inauguró la transmisión del canal. 

Como tal, la organización por decreto supremo de 2004 fue exonerada de todo tipo impuestos. Para mediados de los años 2000 desde su llegada había instalado más de 2200 iglesias (mayoritariamente en los sectores populares de la región andina), en parte formado por excriminales reclusos que ingresaron en busca de la reinserción. En 2016, González recibió el reconocimiento del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel que le entregó el escudo de la ciudad por sus causas sociales en la campaña evangelística denominada “Jesús transforma las familias” que se realizó en el estadio Elías Aguirre, por el aniversario de la congregación.

Cuando entró a cargo de la organización llevó una postura ultraconservadora. Esto generó controversia mediática en diversas ocasiones, principalmente por sus prédicas teocéntricas y adoraciones religiosas por parte suya, al considerar sus palabras como las «más fidedignas al evangelio», y que su negación conlleva a la expulsión. Pese a no mostrarse su apoyo político oficial, participó en la marcha Con mis hijos no te metas en 2017, contra la denominada ideología de género en el currículo nacional, y la Marcha por la vida contra el aborto. En 2017 estuvo en la mira de la Fiscalía tras escucharse un audio de Gonzáles relacionado en un discurso que alentó a «matar a homosexuales».

En 2018 dejó el cargo de tesorero y oficial Movimiento Misionero Mundial en la Convención Nacional en Colombia en el Centro de Espectáculos La Macarena de la ciudad de Medellín por su edad y decisión personal. El 14 de julio del 2021, el líder cubano decide terminar su ministerio en el templo 28 de julio dejándolo en manos del pastor y teólogo peruano, Luis Meza Bocanegra en un culto de acción de gracias por su larga trayectoria, en ella recibió homenajes por los creyentes y mencionaría: “Amado pueblo de Dios, agradezco su amor y reconocimiento por la labor misionera que el Señor me ha permitido llevar adelante. Todo este tiempo hemos visto la fidelidad de nuestro Creador guardando y guiando esta preciosa obra. Estamos en victoria y aún queda trabajo por hacer. ¡Adelante iglesia del Señor!". Tras esta ceremonia, González seguiría participando en diferentes eventos destacados de la obra junto a pastores de diversos presbiterios regionales.

Vida personal 
El 8 de febrero de 1956, se casó con Yolanda Porro, de quien enviudó. No paso mucho tiempo y se uniría en matrimonio a la pastora y misionera puertorriqueña, Rita Vázquez el 15 de diciembre de 1996.​ 

En 2011 su predicador más longevo y ex-yerno de González, Fernando Moreno, renunció al Movimiento Misionero Mundial por problemas en la financiación que conllevó a un pleito organizacional, como respuesta le llamaría a sus detractores como los «hijos del diablo».

Libros 

 Enamoramiento, noviazgo y matrimonio (2004)
 Apocalipsis (2016)

Referencias 

Hombres
Nacidos en 1937
Personas de Camagüey
Religiosos de Cuba
Anticomunistas de Perú
Protestantes de Cuba
Pastores pentecostales de Perú
Escritores protestantes
Líderes religiosos
Fundadores y reformadores religiosos
Ministros religiosos protestantes

Conversos al protestantismo desde el catolicismo
Críticos del ateísmo
Activistas provida de Perú
Personas con doble nacionalidad